Индастриал-техно (от ) — поджанр техно, сформированный на территории Великобритании в начале 1990-х годов частично из культуры индастриал-дэнса. Для стиля характерен суровый и шумный звук, вдохновлённый эстетикой ранних индастриал-музыкантов, в частности коллективов Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire. Серьёзное влияние на формирование и развитие индастриал-техно оказал также американский музыкальный лейбл .

Индастриал-техно, как культурное явление, получил ограниченную огласку только в 2010-е годы, после появления музыкантов  и Karenn. Среди других представителей стиля прессой упоминаются , , , , , Джефф Миллс и Forward Strategy Group. По мнению Люка Тёрнера, редактора газеты The Guardian, лейбл Perc Trax играет важную роль в возрождении индастриал-техно и привлечения к нему новой аудитории.

Значительную популярность стиль приобрёл среди слушателей постдабстеп-музыки.

Примечания 

Индастриал
Музыкальные жанры Великобритании